Бергес, Вернер (нем. Werner Berges, род. 7 декабря 1941, Клоппенбург) — современный немецкий художник и график, представитель искусства поп-арт.
 Бергес, Феликс